Hammermühl ist der Ortsname von

 Hammermühl (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern
 Hammermühl (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Hammermühle